William Cooper (zeiler) (1910-1968), Amerikaans zeiler
 William B. Cooper (1771-1849), Amerikaans politicus
 William Cooper (bioloog) (1798-1864), Amerikaans bioloog